Николай Дебольский: Дебольский, Николай Григорьевич (1842—1918) — русский философ и математик.
 Дебольский, Николай Николаевич (1869—1903) — русский юрист и писатель.